Drawing Down the Moon (engl. ‚Herabziehen des Mondes‘) bezeichnet:

 ein magisches Ritual, siehe Drawing Down the Moon
 ein Album von Beherit, siehe Drawing Down the Moon (Beherit-Album)
 ein Album von Azure Ray, siehe Drawing Down the Moon (Azure-Ray-Album)
 ein Buch von Margot Adler von 1979, siehe Drawing Down the Moon (Buch)
 einen Film von 1997, siehe Drawing Down the Moon (Film)